Mošnička může být:

 Mošnička, zvláštní typ plodu vyskytující se u rostlin z rodu ostřice

příjmení osob
 Emil Mošnička (* 1936), český fotbalista, syn Františka Mošničky
 František Mošnička (191?–1980), český fotbalista, otec Emila Mošničky
 Tomáš Mošnička (* 1966), český handicapovaný sportovec